Фа́био Рибо́тта (; ) — итальянский кёрлингист. 

Бронзовый призёр ,  2019.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), серебро (), бронза (, ).
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
Fabio Ribotta Archivi - FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (упоминания в публикациях на сайте Итальянской федерации ледовых видов спорта, La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, FISG)
Fabio Ribotta – OA Sport (упоминания в публикациях на сайте OA Sport)
Risultati della ricerca per “Fabio Ribotta” – Sporting Club Pinerolo (упоминания в публикациях на сайте спортклуба Sporting Club Pinerolo)
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Чемпионы Италии по кёрлингу